

Onomastica
Schneider è un cognome molto diffuso in Germania. Significa sarto. Tradotto letteralmente significa colui che taglia, dal verbo Schneiden, tagliare.

Geografia
Schneider – comune nella contea di Lake, Indiana.

Persone

Personaggi immaginari
Dark Schneider – protagonista del manga Bastard!! di Kazushi Hagiwara
Karl Heinz Schneider – personaggio del manga e anime Holly e Benji
Kyle Schneider – personaggio secondario della serie Metal Gear

Altro
Coppa Schneider – competizione per idrovolanti e istituita nel 1911
Schneider CA1 – carro armato francese della prima guerra mondiale
Schneider Kreuznach – azienda tedesca
 Schneider et Cie – costruttore d'armi francese
Schneider Electric – azienda francese
Schneider – gioco di carte

Altri progetti